Блаттман, Альберт — швейцарский шоссейный и циклокроссовый велогонщик, выступавший с 1926 по 1931 год.
 Блаттман, Вальтер — швейцарский шоссейный и циклокроссовый велогонщик, выступавший в 30-х годах ХХ века.